Niemcy:
 Quernheim – dzielnica gminy Kirchlengern w powiecie Herford, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Quernheim – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Inne:
 Quernheim – ród

Zobacz też:
 Stift Quernheim